Denys le Phocéen
Phocéens, gentilé de Phocée
Cité phocéenne
Rugby Club Stade phocéen
Hockey Club phocéen